Пётр Гаври́лов:
 Гаврилов, Пётр Гаврилович (1870—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Гаврилов, Пётр Михайлович (1900—1979) — герой обороны Брестской крепости, Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Пётр Павлович (1901—1949) — советский детский писатель.
 Гаврилов, Пётр Семёнович (1919—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Гаврилов, Пётр Филиппович (1914—1968) — Герой Советского Союза
 Гаврилов, Пётр Фёдорович (1814—1898) — исследователь Охотского моря, участник Амурской экспедиции, участник обороны Петропавловска.